Вейк-ан-Зеє 1998 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 60-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 15 січня по 1 лютого 1998 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перше місце поділили рейтингові фаворити Володимир Крамник і Вішванатан Ананд.

 Категорія: 17.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1998 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1998 у шахах
Січень 1998
Лютий 1998